Горде́ев (Горде́ева) — русская фамилия, образованная от имени Гордей.

Известные носители 
 
 Гордеев, Алексей Васильевич (род. 1955) — губернатор Воронежской области, министр сельского хозяйства России.
 
 
 Гордеев, Артём Сергеевич (род. 1988) — российский хоккеист.
 Гордеев, Богдан Петрович (псевдоним Бодижар; 1894—1914) — поэт, теоретик стиха.
 
 Гордеев, Вадим Александрович (1971—2003) — Герой Российской Федерации.
 
 Гордеев, Василий Архипович (1878—1942) — рунопевец, сказитель.
 
 
 Гордеев, Вячеслав Михайлович (род. 1948) — солист балета, балетмейстер.
 Гордеев, Гавриил Юрьевич (род. 1982) — российский шоумен, медиаменеджер.
 Гордеев, Денис Дмитриевич (род. 1964) — российский художник.
 Гордеев, Демьян Игнатьевич (1903—1981) — советский гидрогеолог и историк геологии.
 
 Гордеев, Евгений Ильич (род. 1948) — российский учёный, академик.
 Гордеев, Кирилл Борисович (род. 1987) — российский актёр.
 Гордеев, Константин Дмитриевич (1855—?) — архитектор, гражданский инженер.
 Гордеев, Лев Сергеевич (1939—2021) — российский учёный (химия, кибернетика).
 Гордеев, Михаил Александрович (1966) — советский и российский тренер по самбо.
 Гордеев, Наркис Михайлович (1911—1942) — Герой Советского Союза.
 Гордеев, Николай Николаевич (1850—1906) — русский государственный деятель, губернатор, тайный советник.
 
 Гордеев, Равдан Николаевич (род. 1969) — председатель Центрального духовного управления буддистов.
 Гордеев, Семён Моисеевич (1902—1990) — советский поэт, переводчик и журналист.
 
 Гордеев, Фёдор Гордеевич (1744—1810) — русский скульптор, профессор.
 Гордеев, Юрий Александрович (род. 1948) — советский и российский генерал-майор.
 Гордеев, Яков Фёдорович (1904—?) — комиссар милиции 3-го ранга.



См. также 
 Фома Гордеев — роман Максима Горького.
 Фома Гордеев — художественный фильм режиссёра Марка Донского, снятый в 1959 году.